Gurah (Gurah)
 Gurah (Peukan Bada)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing